Bašta má více významů:

obecný význam
 bašta – součást opevnění
 bašta (rybníkářství) – obydlí baštýře, hlídače nebo ošetřovatele rybníka, které se zpravidla nachází při hrázi rybníka
 hovorově chutné jídlo

sídla
 Bašta (Starý Kolín) – část obce Starý Kolín v okrese Kolín
 Holubovská Bašta – část obce Čakov v okrese České Budějovice
 Nová Bašta – obec v okrese Rimavská Sobota na Slovensku
 Stará Bašta –  obec v okrese Rimavská Sobota na Slovensku
 Bajina Bašta – město na západě Srbska

přírodní objekty
 Přírodní památka Bašta – památka v okrese Rokycany
 Bašta (rybník u Chýně) – rybník nedaleko Chýně v okrese Praha-západ
 Bašta (rybník u Týnce) – rybník severně od Týnce v okrese Klatovy
 Bašta (rybník u Písku) – rybník východně od Písku v okrese Písek

příjmení
 Jan Bašta (1860–1936) – český inženýr a vědec
 Jaroslav Bašta (* 1948) – český politik a diplomat

umělecká díla
 Bašta (film) – československý dobrodružný film z roku 1969 režiséra Martina Hollého

jiný význam
 Bašta (Boskovice) – zaniklý hrad v okrese Blansko
 Na Baště – osada v okrese Ústí nad Orlicí

Externí odkazy